Лакшмана:

 Лакшмана Сена (ум. 1206) — третий правитель бенгальской династии Сена.
 Лакшмана — герой древнеиндийского эпоса «Рамаяна», сын Сумитры и Дашаратхи.